NGC 6920 (другие обозначения — PGC 65273, ESO 26-4, AM 2036-801) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Октант.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6920
Октант (созвездие)